Redeemer est un terme anglais qui signifie Rédempteur, titre christologique de Jésus de Nazareth.
The Redeemer est un personnage du dessin animé Spawn.
Redeemer est un album du groupe de métal suédois Machinae Supremacy.
Les Redeemers sont un groupe politique sudiste des années 1870. 
L'église presbytérienne Redeemer de la ville de New York. 
Redeemer est un album du groupe Metalcore Norma Jean. 
Redeemer Lutheran College est une école à Queensland en Australie. 
Le Redeemer (Rédempteur en français) est la célèbre super-arme de la série des jeux-FPS Unreal Tournament. Elle est chargée d'une munition unique, un petit missile nucléaire qui cause des dégâts considérables aux environs lorsqu'il explose. Les joueurs qui ont le malheur de se trouver dans le champ d'action de la déflagration meurent instantanément. Le mode secondaire de l'arme permet de diriger le missile pour le faire exploser sur un point précis, mais un missile téléguidé de cette façon peut être détruit par les autres joueurs en tirant dessus.